Gedern bezeichnet

 Gedern, eine deutsche Kleinstadt in Hessen
 Gedern (Herdecke), eine alte Bauerschaft in der Stadt Herdecke, siehe Ende (Herdecke)
 Gedern (Witten), einen Stadtteilbezirk von Witten

Gedern ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:
 Christine Eleonore Stolberg-Gedern (1663–1749), deutsche Gräfin und bedeutende Pietistin